

Зерновий — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Зерновий — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область